Miguel Ángel Rimba Alvis (Riberalta, 1 de novembro de 1967) é um ex-futebolista boliviano que atuava como zagueiro.

Carreira 
Jogou por mais tempo no Bolívar, principal clube de seu país (1988-1998).  Ele também atuou por Atlético Tucumán, Oriente Petrolero e Real Santa Cruz.

Seleção 
Rimba, que em onze anos de carreira internacional disputou 80 partidas com a Seleção Boliviana, parou de jogar em 2003, pelo Aurora.

Títulos 
 Seleção Boliviana
Copa América de 1997: 2º Lugar

Links
 Perfil de Miguel Rimba em OGol

Futebolistas da Bolívia
Futebolistas do Club Bolívar
Futebolistas do Club Deportivo Oriente Petrolero
Futebolistas do Club Aurora
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Naturais de Riberalta
Jogadores da Seleção Boliviana de Futebol
Jogadores da Copa América de 1989
Jogadores da Copa América de 1991
Jogadores da Copa América de 1993
Jogadores da Copa América de 1995
Jogadores da Copa América de 1997
Jogadores da Copa América de 1999